Reis d'Armènia:
Tiridates I d'Armènia 53-54 i 55-58 i 62-100
Tiridates II d'Armènia (Khosrov I) 216-238 
Tiridates III d'Armènia 283-330
 Reis de Pàrtia
Tiridates I de Pàrtia 247-214 aC
Tiridates II de Pàrtia 32-29 aC i 28-26 aC
Tiridates III de Pàrtia 36-37
 Altres personatges:
Tiridates, tresorer de Darios III de Pèrsia